CBGB, un club situé à Manhattan (New York) ;
 CBGB, un film biographique américain sur le club CBGB coproduit, coécrit et réalisé par Randall Miller sorti en 2013.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.
Sigle de 4 caractères
Abréviation